Абрусена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 83 км². Население 1208 человек (на 2016 год). Расстояние 67 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Abrucena
 Abrucena Virtual

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии